Sábio
Ou ainda:
Hugo Sabido - ciclista português
Coelho Sabido - uma franquia de software educativo criada em 1986 pela The Learning Company

Desambiguação